Чемпионат Узбекистана по футболу 2007 — 16-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Проводился с 1 марта по 6 декабря 2007 года.

Итоговая таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 2007
 Первая лига Узбекистана по футболу 2007
 Вторая лига Узбекистана по футболу 2007

Ссылки 
 
 

2007
Спорт в Узбекистане в 2007 году